Monique Smit (golfster), Zuid-Afrikaans golfster
 Monique Smit (zangeres), Nederlands zangeres